Константи́н Моро́зов:
 Морозов, Константин Валерьевич (род. 1992) — российский футболист.
 Морозов, Константин Константинович (1921—1989) — учёный, конструктор ракетной техники, лауреат Ленинской премии.
 Морозов, Константин Николаевич (род. 1961) — российский историк.
 Морозов, Константин Петрович (род. 1944) — украинский политический деятель.
 Морозов, Константин Степанович (1919—1944) — Герой Советского Союза.